Анев () — болгарская фамилия. Известные носители:

 Анев, Красимир (род. 1987) — болгарский биатлонист.
 Анев, Цвятко (1911—2002) — болгарский военный и коммунистический политик, генерал вооружённых сил НРБ.